Burden (luks. Bierden, niem. Bürden) – wieś w północnym Luksemburgu w gminie Erpeldange. Wieś zamieszkuje 450 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch